Duodécima edición de la Copa de Ferias, en la que tomaron parte 64 equipos pertenecientes a 28 federaciones nacionales distintas.

La final se disputó entre el Arsenal FC y el RSC Anderlecht a doble partido en los estadios de ambos equipos, con victoria del conjunto inglés por un resultado global de 4-3.

El Newcastle United, vigente campeón, fue eliminado en cuartos de final por el RSC Anderlecht, que sería subcampeón.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas siguientes

Véase también 
 Copa de Ferias

<center>

Copa de Ferias
Fútbol en 1969
Fútbol en 1970
Arsenal Football Club